Сабол — це прізвище. Помітні люди з прізвищем включають:

 Ед Сабол (1916—2015), американський кінорежисер
 Джурай Сабол (народився 1983 року), словацький футболіст
 Шон Сабол (народився 1966 р.), Американський хокеїст
 Стів Сабол (1942—2012), американський кінорежисер
 Севастіян Сабол (1909—2003) — український церковний та громадський діяч, священик УГКЦ, чернець василіянин, доктор наук, капелан, письменник i вчений-теолог Карпатської України та Пряшівщини.